

Arte 
 Efebo Westmacott – copia della scultura di Policleto Cinisco di Mantinea

Persone 
 Herbert Westmacott – militare britannico
 Mary Westmacott – pseudonimo usato da Agatha Christie
 Peter Westmacott – diplomatico britannico
 Richard Westmacott – scultore neoclassico britannico